Аванпо́ст (, дословный перевод — переднее место).

В военном деле 
В военном деле термин «аванпост» является устаревшим; в современных вооружённых силах России заменён термином «сторожевой отряд». Также возможно употребление терминов «кордо́н», «дозо́р», «форпо́ст», «пике́т», «секре́т», которые являются синонимами.

В вооружённых силах других государств термин по-прежнему используется.

Аванпосты состоят «из небольших отрядов лёгких войск, подкрепляются иногда пехотой и артиллерией … во время сражения присоединяются они к главному войску».

Передовой сторожевой пост (отряд) или отряд охранения, стража. Выставляется войсками, находящимися в обороне или на отдыхе, в сторону предполагаемого нападения противника с целью предупреждения его внезапного нападения на основные силы. Данный термин использовался в вооружённых силах Российской империи (XVIII век — начало XX века) и других государств.

В шахматах 
В шахматах: клетка, которая по ходу игры уже не сможет попасть под бой пешки соперника. Аванпост, защищённый пешкой игрока, становится прекрасной позицией для ладьи, контролирующей открытую вертикаль.

См. также 
 Пост (военное дело)
 Охранение

Примечания

Литература 
 Большая советская энциклопедия (БСЭ), Третье издание, выпущенной издательством «Советская энциклопедия» в 1969—1978 годах в 30 томах;
 ;
 Военный энциклопедический словарь (ВЭС), , ВИ, 1984 г., 863 с. с иллюстрациями (ил.), 30 листов (ил.);
 «Военный энциклопедический словарь» (ВЭС), , ВИ, 2007 г.;

Ссылки 

 
 Милитера, Военная литература, Мемуары.
 Рутения, Фаддей Булгарин о наполеоновских войнах
 В. А. Бессонов, Потери Великой армии в период малой войны.

Военное искусство
Тактика